

Кониртобе — село, Жамбильський район, Жамбильська область
 Кониртобе — аул, Жуалинський район, Жамбильська область
 Кониртобе — село, Келеський район, Туркестанська область